Rodzinny album – amerykański serial telewizyjny z 1993
 Rodzinny album – amerykański serial telewizyjny z 2001